Aguada oder La Aguada bezeichnet:

 La Aguada (Catamarca), Ort in Argentinien
 Aguada-Kultur, präkolumbische Kultur in Argentinien
 Aguada (Bucht), Bucht in Goa, Indien
 Aguada (Santander), Gemeinde in Kolumbien
 Aguada (Insel), Insel der Philippinen
 Aguada (Vulkan), Vulkan auf Palawan, Philippinen
 Aguada, Stadt in Puerto Rico
 La Aguada, Stadtteil Montevideos, Uruguay
 Club Atlético Aguada, uruguayischer Basketballverein
 Fort Aguada, portugiesisches Fort in Goa, Indien

Siehe auch:
 La Aguada y Costa Azul